Trilla (Frankrijk), een Franse gemeente. 
Trilla (album), een album van de rapper Rick Ross.